Куньи-Липяги — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области. Деревня входит в состав Новосельцевского сельсовета.

География 
В деревне одна улица. Неподалёку от деревни расположены трассы  (<10 км.) и  (<10 км.).

История 
Деревня была основана в промежутке между первой и второй ревизскими сказками 1719 и 1745 годов. В момент проведения второй ревизии в деревне было 4 двора однодворцев: Никиты Фурсова из Борщёвки Тамбовского уезда, Михайлы Седых из Избердея Соколинского уезда, Дмитрия Ястребова из Казывани и Якова Колодина из Дальней Липовицы Тамбовского уезда. Кроме однодворцев в деревне жили мелкие помещики и их крепостные крестьяне.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тамбовского района (Тамбовская область)